Захарьин-Яковлев — славянская составная фамилия; имеет женскую форму Захарьина-Яковлева.
 Захарьин-Яковлев, Пётр Яковлевич Злоба (ум. 1533) — русский военный и государственный деятель, окольничий, боярин и воевода.
 Захарьин-Яковлев, Василий Яковлевич (ум. 1526) — русский государственный и военный деятель, окольничий и воевода.